een vrouwelijke beoefenaar van sport;
de Sportster, een motorfiets geproduceerd door Harley-Davidson.